Miejscowości w USA:
 Springboro – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 Springboro – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford